Loos può riferirsi a:

Geografia 

 Loos – comune del dipartimento del Nord nella regione degli Hauts-de-France
 Loos-en-Gohelle – comune del dipartimento del Passo di Calais nella regione degli Hauts-de-France
 Loos – comune soppresso, oggi parte integrante di Caubios-Loos, comune del dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione dell'Aquitania

 Loos – nome alternativo delle isole di Los

Persone 
 Adolf Loos – architetto austriaco
 Anita Loos – scrittrice e sceneggiatrice statunitense
 Christian Loos – chitarrista norvegese
 Mary Loos – sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense
 Theodor Loos – attore tedesco

Altro 
 19129 Loos – asteroide